Froehde oder Fröhde ist der Familienname folgender Personen:

 August Froehde (auch Fröhde, 1830–?), deutscher Pharmazeut, Entdecker und Namensgeber des Froehde-Reagenz
 Friedrich Froehde (auch Fröhde, 1834–1895), deutscher Sprachwissenschaftler und Gymnasiallehrer
 Oskar Froehde (1868–1916), deutscher Klassischer Philologe und Bibliothekar